Okręt – rodzaj statku wodnego:
 okręt – duży statek morski (według terminologii ogólnej)
 okręt lub okręt wojenny – wojskowa jednostka pływająca (według terminologii wojskowej)
 Okręt – niemiecki film wojenny z 1981 roku
 Okręt – jezioro w woj. łódzkim
 Okręt – skała na wzgórzu Biakło na Wyżynie Częstochowskiej
 Okręt – skała w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Okręt – trzy skały obok skały Wielki Kamień w grupie Kamieni Brodzińskiego na Pogórzu Wiśnickim
 Okręt – skała w Podzamczu koło Ogrodzieńca
 Okręt – skała w Rożnowie w województwie małopolskim
 Okręt – turnia w Tatrach
Osoby noszące nazwisko Okręt:
 Rudolf Okręt – polski publicysta, księgarz i wydawca
 Władysław Okręt – polski redaktor i wydawca, syn Rudolfa

Przypisy